San Salvador har flere betydinger:

 San Salvador – hovedstad i Republikken El Salvador i Mellemamerika
 San Salvador (Bahamas) – ø i Bahamas, også kendt som Watling Island
 Guanahani – øen, der var det første sted som Christoffer Columbus betrådte i Amerika, og som han omdøbte til San Salvador
 San Salvador (vulkan) – en vulkan i El Salvador
 San Salvador de Jujuy – en argentisk by
 San Salvador F.C. – fodboldklub i San Salvador, El Salvador